Чеслевич () — польская фамилия. Известные носители:

 Чеслевич, Адриан (род. 1990) — польский футболист. Брат Лукаша Чеслевича.
 Чеслевич, Лукаш (род. 1987) — польский футболист. Брат Адриана Чеслевича.
 Чеслевич, Роберт (род. 1968) — польский футболист. Отец Лукаша и Адриана Чеслевича.